Elegy может означать:
 Elegy —  альбом группы Amorphis, выпущенный в 1996 году.
 Elegy —  мини-альбом группы Leaves’ Eyes, выпущенный в 2005 году.
 Elegy — французский журнал, посвящённый альтернативной музыке и культуре.

См. также 
 Элегия (значения)